La Kypello Kyprou 1973-1974 fu la 32ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia Nicosia, che così conquistò il suo terzo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 40; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale. Ad eccezione della finale (partita unica a Nicosia), i turni si disputavano su gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 26 giugno 1974 allo Stadio GSP.

Risultati

Turno Preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1973-1974

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1973-74